Осада Барселоны:

 Осада Барселоны (1705)
 Осада Барселоны (1706)
 Осада Барселоны (1713)
 Осада Барселоны (1808)

Осады по городам